Муш (енгл. Mush; тур. Muş; ; ) главни је град провинције Муш у Турској.

Демографија 
Становништво општине Муш броји 72.774 људи (процена за 2009. годину). Провинција Муш једна је од 13 покрајина Турске. Курди чине већину становништва у граду. Затим следе Турци (углавном они из Турске, мањину чине балкански или кавкашки мухаџири), Арапи, и Јермени  (2.000 — 3.000).

Познате личности из Муша 

 Арменак Шахмурадан 
 Сири Сакик 
 Зафер Чаглајан 
 Сабахатин Оглаго

Клима 
Муш има медитеранску—континенталну климу са јаким и снежним зимама и врућим, врло сувим и сунчаним летима.

Референце

Литература

Спољашње везе 
 GCatholic - former and titular Armenian Catholic see
 Hundreds of pictures of the town

Webarchive template wayback links
Градови у Турској